UEFA Europa League 2017-2018 a fost cea de-a 47-a ediție a  competiției de fotbal inter-cluburi din Europa, și a 9-a ediție de la redenumirea ei din Cupa UEFA în UEFA Europa League.

În finala disputată pe Parc Olympique Lyonnais din Franța, Atlético Madrid a învins Olympique de Marseille cu 3–0, obținând astfel calificarea automată în faza grupelor din Liga Campionilor 2018–2019, și dreptul de a juca meciul de Supercupa Europei 2018, împotriva câștigătoarei Liga Campionilor 2017–2018.

Distribuție

Echipe

Calendarul meciurilor

Tururi preliminare

Primul tur preliminar 

|}

Turul doi preliminar 

|}

Turul trei preliminar 

|}

Play-off 

|}

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Fazele eliminatorii 

In fazele eliminatorii, echipele joacă una împotriva celeilalte de două ori, odată acasă și odată în deplasare, cu excepția finalei care se joacă într-un singur meci.

Runda de 32 

|}

Șaisprezecimi 
Tragerea la sorț pentru etapa a 16-a va avea loc la 23 februarie 2018, ora 13:00, la sediul UEFA din Nyon, Elveția. Turul va avea loc pe 8 martie iar returul pe data de 15 martie.

|}

Sferturile de finală 
Tragerea la sorți pentru sferturile de finală a avut loc pe 16 martie 2018. Turul a avut loc pe 5 aprilie iar returul pe 12 aprilie 2018.

|}

Semifinale 
Tragerea la sorți pentru sferturile de finală a avut loc pe 13 aprilie 2018.

|}

Finala 
Finala s-a jucat pe Parc Olympique Lyonnais din Décines-Charpieu pe 16 mai.

Golgheteri 

Sezoanele UEFA Europa League